Виктор Васильевич Кудрявый (4 октября 1937 — 19 января 2018) — российский государственный деятель, заместитель министра энергетики России (1996—2003), бывший председатель совета директоров РАО ЕЭС России. Заслуженный энергетик РАО «ЕЭС России». Почётный энергетик Российской Федерации.

Биография 
Родился в городе Струнино Владимирской области 4 октября 1937 года.

В 1961 году окончил Ивановский энергетический институт. Работал в Красноярскэнерго (машинист турбин на Красноярской ТЭЦ-1, начальник смены турбинного цеха), Мосэнерго (старший инженер ГРЭС-4 в Кашире, затем главный инженер в Москве), Минэнерго СССР, корпорации «Росэнерго» Минтопэнерго РФ.

В 1993—1994 годах — начальник департамента науки и техники РАО ЕЭС, в 1994—1996 годах — первый вице-президент — главный инженер РАО.

В 1996—2000 годах — заместитель министра топлива и энергетики России.

В 2000—2003 годах — заместитель министра энергетики России.

В апреле 1998 — июле 1999 — первый заместитель председателя правления РАО ЕЭС России, член совета директоров — представитель государства в РАО ЕЭС до апреля 2002 года.

Кудрявый был одним из главных критиков планов Чубайса по реформированию РАО ЕЭС. Будучи членом правления компании он находился в оппозиции её менеджменту.

Умер 19 января 2018 года.

Лауреат премии Совета министров СССР. Доктор технических наук, профессор кафедры АСУ ТП      НИУ «МЭИ», член диссертационного совета при МЭИ (ТУ).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родившиеся в Струнине
Члены совета директоров РАО «ЕЭС России»
Персоналии:Теплотехника
Энергетики России
Энергетики СССР
Выпускники ИГЭУ
Преподаватели МЭИ